Walter Caspari ist der Name folgender Personen
* Walter Caspari (Theologe) (1847–1923), deutscher Geistlicher, Theologe und Hochschullehrer
 Walter Caspari (Offizier) (1877–1962), deutscher Polizeioffizier, Freikorpskommandeur bei der Niederschlagung der Bremer Räterepublik und Polizeichef in Bremen

Siehe auch:
 Walther Caspari (1869–1913), deutscher Maler, Grafiker, Illustrator und Karikaturist